Србац:

 Србац — город и община на севере Боснии и Герцеговины.
 Србац Село — населенный пункт (деревня) в общине Србац.